Lämtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lämtjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun, 
Lämtjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn